Un temple d'Ishtar désigne, notamment dans la littérature scientifique archéologique, un bâtiment ou un sanctuaire dédié à la déesse mésopotamienne Ishtar, ou Inanna dans la sphère sumérienne. À ce titre, il peut désigner :

 le temple d'Ishtar à Mari en Syrie ;
 l'É-anna à Uruk, en Irak, également désigné comme la résidence de la déesse Ishtar et du dieu Anu.

Homonymie de toponyme